Дмитриева, Оксана:

 Дмитриева, Оксана Александровна (род. 1980) — народный депутат Украины от партии «Слуга народа».
 Дмитриева, Оксана Генриховна (род. 1958) — российский экономист и политик.
 Дмитриева, Оксана Фёдоровна (род. 1977) — украинский главный режиссёр Харьковского театра кукол.